Кутна Гора — власна назва.

Топоніми

Чехія 
 Кутна Гора — місто.
 Кутногірське плато
 Кутногірський округ

Історія 
 Кутногірський декрет